Wachenhusen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wachenhusen (1859–1925), deutscher Landschaftsmaler, Zeichner und Radierer
 Hans Wachenhusen (1823–1898), deutscher Reise- und Romanschriftsteller
 Johann Georg Wachenhusen (1781–1833), deutscher Offizier und Publizist
 Ludwig Wachenhusen (1818–1889), deutscher Militärbaumeister
 Otto Wachenhusen (1820–1889), deutscher Rechtsanwalt, Notar und Politiker

Siehe auch:
 Wachenhausen